Pereswet (Russisch: Пересвет) is een stad in de oblast Moskou, rajon Sergiev Posad, in Rusland, 80 km ten noordoosten van Moskou.

Geschiedenis 
Pereswet werd in 1948 als nieuw stadsdeel van Krasnosavodsk aangelegd. Aanvankelijk heette het Novostroika, wat letterlijk „Nieuwbouw“ betekent. Aanleiding hiervoor was de oprichting van het onderzoeksinstituut Niichimmasch voor machinebouw en de chemische industrie. Ondertussen speelt het een belangrijke rol in het ruimtevaartprogramma, meer bepaald de rakettenbouw.

In 2000 werd Pereswet afgesplitst van Krasnosavodsk tot een zelfstandige stad. De naam is een aandenken aan Alexander Pereswet, een monnik uit het nabijgelegen Drie-eenheidsklooster van Sergiev Posad, die volgens de legende in 1380 in een strijd na de Slag op het Koelikovo-veld gesneuveld is.

Plaats in de oblast Moskou
Stad in het Centraal Federaal District